Рейнмейкер () — английское слово, дословно переводящееся как «создающий дождь» или «вызывающий дождь»; в более широком смысле может переводиться как «шаман» или «чудотворец». В бизнесе «рейнмейкер» — это человек, который вызывает рост показателей почти по волшебству, так как часто не очевидно, чем вызван этот успех. 

Термин может означать:

Массовое искусство 
 Продавец дождя (в оригинале — The Rainmaker) — пьеса (1954) Н. Ричарда Нэша.
 Продавец дождя (в оригинале — The Rainmaker) — американский фильм 1956 года, экранизация пьесы.
  (в оригинале — The Rainmaker) — повесть (1995) Джона Гришэма.
 Благодетель (в оригинале — The Rainmaker) — американский фильм 1997 года, экранизация повести.

Rainmaker 
  — американская рок-группа (1983—1990, 1994—1998, 2011 — )
 Rainmaker — музыкальный альбом (2003) группы Taraxacum.
  — песня (2003) группы Iron Maiden.
 Rainmaker — песня (2014) Эммили де Форест.
  — канадская компания, занимающаяся компьютерной анимацией и дизайном.

Прозвища 
  (род. 1981) — американский боксёр.
 Окада, Кадзутика (род. 1987) — японский рестлер.
 Хони Ха-Меагель (I в. до н. э.) — законоучитель и чудотворец, знаменитый своей праведностью; герой нескольких историй, приводимых в Талмуде.

Прочее 
 Рейнмейкер — гора в Американском Самоа.
  — гостиница у подножия одноимённой горы, работала с 1960-х до 2000-х годов.
  — бизнес-термин.

См. также 
 Искусственный вызов дождя
 Обряд вызывания дождя
 Человек дождя
 Рейнстик